Сти́вен Ма́йкл Санти́ни (англ. Steven Michael Santini; 7 марта 1995, Бронксвилль, Нью-Йорк, США) — американский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз».

Клубная карьера

Юниорская карьера 
Будучи подростком Сантини играл в Международном турнире по хоккею с шайбой 2008 года в Квебеке с подростковой хоккейной командой «Нью-Йорк Рейнджерс». С 2011 по 2013 год играл в хоккейной лиге США за юниорскую сборную США до 18 лет. До этого Сантини учился в католической средней школе им. Джона Ф. Кеннеди в Сомерсе, штат Нью-Йорк, после чего переехал в Анн-Арбор, штат Мичиган, для участия в Программе развития национальной сборной США по хоккею.

С 2013-го по 2016-й год выступал за Бостонский колледж в Национальной ассоциации студенческого спорта. В своём первом сезоне в Бостонском колледже Сантини выступал в топ-4 защитников с «Иглз», заработав репутацию силового защитника, при этом забив 3 гола и набрав 11 очков за сезон. В 2014 году был включён во Всеамериканскую сборную новичков Hockey East. В своём втором сезоне за Бостонский колледж Сантини начал сезон в паре с новичком Ноа Ханифином в качестве топ-2 защитников «Иглз», однако сыграл только в четырёх играх в начале сезона, после чего выбыл на 16 игр из-за травмы запястья. Он перенёс операцию и вернулся в состав лишь после новогоднего перерыва. В 2016 году Сантини был признан лучшим защитником обороняющегося плана в Hockey East.

Профессиональная карьера

Нью-Джерси Девилз 
Перед драфтом НХЛ 2013-го года котировался как игрок, который может быть выбран в 1-м раунде. На драфте НХЛ 2013 был выбран во 2-м раунде под общим 42-м номером командой «Нью-Джерси Девилз».

9 апреля 2016 года подписал трёхлетний контракт новичка с «Нью-Джерси». Через день провел первую игру в НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс», не отметившись баллами за результативность, но получив показатель полезности «+2». Свое первое очко в НХЛ набрал 2 января 2017 года против «Бостон Брюинз», а первый гол забил 12 января 2017 года Кэму Тэлботу из «Эдмонтон Ойлерз».

14 августа 2018 года подписал новый трёхлетний контракт с «Девилз» на общую сумму $ 4.25 млн. Всего за «Нью-Джерси Девилз» провёл 114 матчей, набрав 21 (5+16) очко.

Нэшвилл Предаторз 
22 июня 2019 года был обменян в «Нэшвилл Предаторз» как часть сделки вместе с Джереми Дэвисом и двумя драфт-пиками 2019 и 2020 годов на защитника Пи-Кея Суббана. В сезоне 2019/20 провёл лишь 2 игры за «хищников», не набрав очков. 7 октября 2020 года контракт Сантини, а также Кайла Терриса были выкуплены «Нэшвиллом».

Сент-Луис Блюз 
10 октября 2020 года подписал двухсторонний однолетний контракт с «Сент-Луис Блюз» на сумму $ 700 тыс. Сезон 2020/21 начал в фарм-клубе «Блюз» — «Ютике Кометс», проведя 5 матчей с 2 (1+1) набранными очками, после чего был вызван в основную команду и помещён в "taxi squad", что позволяло ему тренироваться в составе «Блюз». 26 апреля 2021 года Сантини провёл первый матч в составе «Сент-Луиса» в игре против «Колорадо Эвеланш», появившись на льду в качестве седьмого защитника и не набрав очков. 4 мая «Блюз» подписали новый двухсторонний контракт с Сантини, рассчитанный на 2 года, на общую сумму $ 1,5 млн. 13 мая Стивен набрал первое очко в составе «Сент-Луиса», отдав результативную передачу. 21 мая американец провёл свою первую игру в плей-офф НХЛ в матче против «Колорадо Эвеланш», не набрав очков.

Международная карьера 
Неоднократно вызывался в сборную США на юниорском уровне. В 2013 году на Чемпионате мира до 18 лет в Сочи был признан лучшим защитником турнира, а также стал серебряным призёром. В 2016 году участвовал в Чемпионате мира, который проходил в России, в котором сборная США заняла четвёртое место.

Личная жизнь 
Дед Стивена, Боб, тренировал хоккей в Академии Маунт-Сент-Майкл в Бронксе и основал Католическую хоккейную лигу средней школы, которая стала частью Католической Спортивной ассоциации средних школ Нью-Йорка. Отец Сантини, Стив, играл в хоккей в колледже в штате Мэн, а его дядя Роб - в «Айоне». Стив и Роб позже открыли ледовую арену в Брюстере, штат Нью-Йорк, где Сантини вырос, играя в хоккей. Три сестры Сантини также посещали католическую среднюю школу Джона Ф. Кеннеди.

Сантини — католик, и его решение поступить в Бостонский колледж было частично основано на том, что оно является иезуитским учреждением.

Статистика

Клубная статистика

Международная статистика

Примечания

Ссылки 

Игроки «Бостон Колледж Иглз»
Спортсмены по алфавиту
Хоккеисты по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Бингемтон Девилз»
Игроки «Олбани Девилз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Ютика Кометс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»